Elka – kolej linowa w Parku Śląskim
 Radio Elka – rozgłośnia radiowa
 Elka gra – parodia teleturnieju "Wielka gra" w radiowej Trójce
 zdrobnienie imienia Elżbieta
 potoczna nazwa Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej